Vezdaeaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Vezdaeaceae i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vezdaeaceae